Joachaz est un prénom masculin hébreu (Yeho'ahaz), qu'on trouve aussi sous la forme Yoachaz.

Dans la Bible, deux rois portent ce nom : 
 Joachaz, roi de Juda, fils cadet et successeur de Josias
 Joachaz, roi d'Israël, fils et successeur de Jéhu.